Kasia Kowalska – cantante polacca
 Maria Faustina Kowalska – religiosa polacca